wzór matematyczny
 wzór chemiczny
 wzór strukturalny
 wzór w retoryce i literaturze – exemplum
 wzorzec
 wzór kulturowy
 wzór kwiatowy
 wzór użytkowy
 wzór przemysłowy
 Wzór (serial telewizyjny)
 Wzór (banknot)

Zobacz też 
 wzorcowanie
 wzorowanie się